Al Fatlah kan syfta på följande platser:

Irak 

 Qanāt Abī Gharaq, kanal, Babil, 
 Nahr Abū Ḩarbah, kanal, 

Robotskapade Irakförgreningar